Il doppio del torneo di tennis Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rajeev Ram e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Rik De Voest e Pierre-Ludovic Duclos 6-0, 6-2.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (Campioni)

 Harel Levy /  Sam Warburg (semifinali)
 Mustafa Ghouse /  Björn Phau (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Flea Market Cup Busan Challenger Tennis 2007